LVL kan syfta på: 

 LVL – valutakoden ISO 4217 för l ettisk valuta, se Lats
 LVL – skivor eller balkar tillverkade genom limning av tunna lager av faner av trä, engelska: Laminated Veneer Lumber, se Fanérlaminatträ
 LVL – Längd i vattenlinjen

Akronymer